Personen namens Lacordaire sind

Jean Baptiste Henri Lacordaire (1802–1861), französischer Dominikaner und Theologe
 Jean Théodore Lacordaire (1801–1870), belgischer Entomologe